Бангкхен ()

 Бангкхен (район Бангкока)
 Бангкхен (станция)